Enzler ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Víctor Wick Enzler (* 1955), Schweizer Geistlicher, Weihbischof in Guayaquil
 Josef Enzler (1884–1976), Schweizer Komponist
 Karl Enzler (* 1925), deutscher Eishockeyspieler 
 Simon Enzler (* 1976), Schweizer Komiker, Kabarettist und Satiriker
 Simon Enzler (Fussballspieler) (* 1997), Schweizer Fußballtorhüter